Сокращение ТФМ может означать:
 Тетрафторметан (тетрафторид углерода) — химическое вещество с формулой CF, продукт полного замещения водорода в молекуле метана фтором.
 Трансплантация фекальной микробиоты — медицинская процедура; трансплантация кишечных бактерий и бактериофагов, содержащихся в кале здорового человека или нескольких здоровых людей, реципиенту.
 Трёхкомпонентный (трёхосевой)  — вид магнитометра.

См. также